Hann von Weyhern ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hann von Weyhern (* 1963), deutsche Theologin, siehe Stefan Ark Nitsche und Elisabeth Hann von Weyhern
 Joseph Hann von Weyhern (1765–1840), kursächsischer Generalmajor